Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 214 dans le monde.

 Route fédérale 214 en Allemagne
 Route 214 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 214 au Québec, Canada
 Route 214 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 214 en France
 Route départementale 214 dans les Alpes-de-Haute-Provence, France
 Route départementale 214 en Guadeloupe, France
 Route régionale 214 en Slovénie